Ян Герных — победитель соревнований.

Прошлогодний чемпион — Душан Лойда — защищал свой титул, но проиграл в первом же матче.

Посев 

  Иржи Ванек (Первый раунд)
  Бриан Дабул (Четвертьфинал)
  Николя Девильде (Первый раунд)
  Леонардо Майер (Второй раунд)

<li> Адриан Кручат (Первый раунд)
<li> Харел Леви (Полуфинал)
<li> Доминик Мефферт (Четвертьфинал)
<li> Лукаш Длоуги (Финал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

ECM Prague Open 2008